Stor-Björkvattnet ist der Name zweier Seen in Schweden:
 Stor-Björkvattnet (Lappland)
 Stor-Björkvattnet (Norrbotten)